Села:
 Русів — Волинська область, Володимирський район
 Русів — Івано-Франківська область, Коломийський район